Stănculescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Alina Georgiana Stănculescu
 Doru Stănculescu
 Silviu Stănculescu
 Victor Atanasie Stănculescu

Stănciulescu 
 Șerban Stănciulescu

Vezi și 
 Stanca (dezambiguizare)

Nume de familie românești